Grothaus ist der Familienname folgender Personen:
 August Grothaus (* um 1812), deutscher Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule 
 Eleonore von Grothaus (1734–1794), deutsche Dichterin
 Ernst Philipp von Grothaus (1703–1776), königlich großbritannischer Generalleutnant, braunschweigischer General der Kavallerie
 Oswald zu Münster (1917–2003), deutscher Fotograf
 Karl von Grothaus (1747–1801), deutscher Offizier, Militärtheoretiker und Abenteurer
 Gisela Grothaus (* 1955), deutsche Kanutin
 Wilhelm Grothaus (1893–1965), deutscher Politiker (KPD/SED), Opfer des Nationalsozialismus und des Stalinismus

Siehe auch:
 Grotehaus